Балевац () може да се отнася за някое от следните населени места.
 Балевац – град в Сърбия, Рашки окръг, община Рашка
 Балевац – село в Сърбия, окръг Град Белград, градска община Обреновац
 Балевац – обезлюдено село в Босна и Херцеговина, община Град Бихач